Подлипье — топоним:

Белоруссия 
 Подлипье — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Подлипье — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Подлипье — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Подлипье — деревня в Пестовском районе Новгородской области
 Подлипье — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Подлипье — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Подлипье — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Подлипье — деревня в Серёдкинской волости Псковского района Псковской области.
 Подлипье — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области.
 Подлипье — деревня в Линовской волости Пыталовского района Псковской области.
 Подлипье — деревня в Утроинской волости Пыталовского района Псковской области.

См. также 
 Подлипье-1 — деревня в Псковском районе Псковской области России.
 Подлипье-2 — деревня в Псковском районе Псковской области России.
 Подпилипье